

Жанакуш — село, Толебійський район, Туркестанська область
 Жанакуш — село, Чингірлауський район, Західноказахстанська область